Billy Martin e Anne Smith che hanno battuto in finale Stanislav Birner e Renáta Tomanová 2-6, 6-4, 8-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1980